Иван Никитич (Никитович) Алифан (1909 - 1992) — советский геолог, лауреат Сталинской премии (1951).

Родился в 1909 году. Окончил нефтяной институт.

В 1936 г. направлен в Небит-Даг для поисков нефти и обучения мастерству бурения рабочих из числа туркмен.

Работал в тресте «Туркменнефть» (с 1949 г., после его преобразования в производственное объединение - в тресте «Туркменбурнефть»), С 1950-х до 1970 г. главный геолог.

С 1970 г. на пенсии.

Сталинская премия 1951 года (в составе коллектива) — за открытие и освоение нового нефтяного месторождения.

Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1963) и Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Туркменской ССР (1970).

Сочинения:
 Нефть Туркменистана / Алифан И.Н., Аллахвердиев Р. .Аманнлычев Б. и др. , Гл.ред .Лавриненко В. Т. - Ашхабад : Туркменистан, 1979. - 118 с, ил.

Источники 
 Еще одно нефтяное месторождение! (Беседа с глав. геологом треста «Туркменбурнефть» И. Н. Алифаном),. Туркм. искра, 1959, 8 мая.
 https://www.booksite.ru/etnogr/1959/1959_1.pdf